Живиле Шаракаускене (урожд. Чюкшите; , род. 6 ноября 1978, Паневежис) — литовская шахматистка, международный мастер среди женщин (2005).

Младшая сестра гроссмейстера Д. Чюкшите. Жена международного мастера Г. Шаракаускаса.

Чемпионка Литвы 1998, 2002, 2009 и 2011 гг. (в 2009 г. разделила 1—3 места с Д. Даулите и С. Лимонтайте и опередила их по дополнительным показателям). Бронзовый призер чемпионата Литвы 2008 г. (разделила 2—3 места с Й. Жиогайте и уступила серебряную медаль по дополнительным показателям). В чемпионатах Литвы 2001 и 2006 гг. участвовала в дележах 3-го места (бронзовые медали получили другие шахматистки).

В составе сборной Литвы участница четырех шахматных олимпиад (1998, 2002, 2008 и 2010 гг.) и всемирных интеллектуальных игр 2008 г. (турнир смешанных пар по блицу и рапиду).

С 2012 г. является подданной Великобритании.

В составе сборной Англии участница командного чемпионата Европы 2015 г.

В составе клуба „Širvinta Vilkaviškis“ участница Кубков европейских клубов 1998, 1999 и 2000 гг. В составе команды "Guildford A&DC" участница Лиги четырех наций (с 2011 г.).

Участница юниорского чемпионата мира 1998 г., юношеских чемпионатов мира 1992, 1993, 1994 и 1996 гг. (в категориях до до 14, до 16 и до 18 лет).

Участница личных чемпионатов Европы 2001, 2002, 2005 и 2008 гг., личного чемпионата Евросоюза 2006 г.

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Ж. Шаракаускене в базе Chessgames
 Личная карточка Ж. Шаракаускене на сайте 365Chess

Шахматисты Литвы
Шахматисты Великобритании
Шахматисты Англии
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам
Международные мастера по шахматам